Yacoob Mashaj e sua esposa Deborah terão sido piratas portugueses judeus do século XVII.

O casal, nos Barbados, terá feito parte de um grupo de portugueses que mostrava o seu orgulho na guerra antiespanhola. As suas sepulturas, no cemitério de Bridgetown, ostentam símbolos de piratas.

Judeus de Portugal
Piratas de Portugal